

Patronymes 
Krassotkine (masculin ; ) ou Krassotkina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dmitri Krassotkine (1971-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe